Arthur Burnett Benton (1858-1927) – architetto statunitense
 Arthur Lester Benton (1909-2006) – neuropsicologo statunitense